Húsavík (IJsland), plaats op IJsland
 Húsavík (Faeröer), plaats op de Faeröer